Kärde steht für:
 Kärde (Estland), Dorf in der Landgemeinde Jõgeva
 Kärde mõis, Rittersitz im Kreis Tartu, Estland

Personen:
 Rebecka Kärde (* 1991), schwedische Literaturkritikerin

Siehe auch:
 Karde (Begriffsklärung)